<noinclude>
Само́хіна — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Самохін, утвореного від чоловічого імені Самійло (Самусь).

Носії 
 Самохіна Анна Владленівна (у дівоцтві — Підго́рна) (*1963 — †2010) — радянська, українська і російська актриса театру і кіно.
 Самохіна Галина Михайлівна (*1934 — †2014) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Самохіна Ганна Назарівна (*1919 — †1994) — передовик радянського сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Самохін